Левон Акопян:
 Акопян, Левон Генрикович (род. 1983) — спортсмен смешанного стиля, обладатель кубка Мира по грепплингу.